Нурдин Хассан (; род. 18 января 1929 года, Пинанг) — малайзийский драматург, Национальный писатель Малайзии.

Краткая биография
Среднее образование получил в Малайзии, высшее — в Англии (Лондонский университет, 1962—1966 гг.). Прослушал также курс по драматургии в Ньюкаслском университете (1976).

Творчество
Написал и осуществил на базе своих пьес более 30 постановок, в которых социальная критика принимает условные фантастико-аллегорические, порой абсурдистские формы. Для усиления зрелищности прибегает к приемам традиционного малайского театра, смело вводит в ткань пьесы стихи, музыку, песни, шутовские клоунады («Не трава на ветру», 1970; «Не убивайте бабочек», 1978; «Этой ночью плакала черепаха», 1994 и др.). Автор концепции "театр веры" (teater fitrah). Рассматривая художественное творчество как акт поклонения Богу и Богопознания, он подчиняет этой цели сюжет и эстетику своих произведений, широко прибегает к исламской символике и иносказательности. Среди пьес исламского содержания пьеса "Чиндей"

Награды 
 Литературная премия Малайзии (1972)
 Орден «Защитнику Короны» от Верховного правителя Малайзии (1979)
 Литературная премия Юго-Восточной Азии, Таиланд (1987)
 Звание Национальный писатель Малайзии — высшее звание для литераторов Малайзии (1993)
 Орден «За заслуги перед штатом» от губернатора Пинанга и почётное звание «датук» (1994)

Библиография 
 A. Rahim Abdullah. “Melihat Nilai Melayu Melalui Dunia Mungkin Noordin Hassan” - dlm. "Dewan Sastera". Kuala Lumpur: DBP, 1993, N 6 (Jun), hlm. 63-65; N 7 (Julai), hlm. 80-82.
 Halilah Haji Khalid. Noordin Hassan Dalam Esei dan Kritikan. Kuala Lumpur: DBP, 2004

Примечания 

Национальные писатели Малайзии